Nazar bezeichnet:
 als arabischer Fachterminus die Gattung theoretischer Wissenschaften (nazariyya) im Unterschied zu praktischen Wissenschaften ('amaliyya) entsprechend der aristotelischen Wissenschaftssystematik bzw. in Entsprechung für den griechischen Begriff theoria im Sinne wissenschaftlich-spekulativer Betrachtung
 nach abergläubischer Vorstellung den bösen Blick (von arabisch  für u. a. Blick, Sehen, Einsicht u. a. m.)
 Nazar-Amulett, ein augenförmiges Amulett

Nazar ist der Familienname folgender Personen:
 David Nazar (* 1952), kanadischer Jesuit
 Krystyna Moszumańska-Nazar (1924–2008), polnische Komponistin
 Omar Nazar (* 1975), afghanischer Fußballspieler

Nazar ist der Künstlername folgender Personen:
 Nazar (Rapper) (* 1984; bürgerlich Ardalan Afshar), österreichischer Rapper